Tanghin-Dassouri peut désigner au Burkina Faso :
 Tanghin-Dassouri, le village et chef-lieu du département de Tanghin-Dassouri
 Le département de Tanghin-Dassouri dans la province du Kadiogo de la région Centre dont Tanghin-Dassouri est le chef-lieu.